Egas puede referirse a:

Topónimos

 Egas (Acaya), antigua ciudad griega de Acaya.
 Egas (Eólida), antigua colonia griega en Eólida (Asia Menor).
 Egas (Eubea), antigua ciudad griega de Eubea.
 Una antigua ciudad de Macedonia luego llamada Vergina

Antropónimos

 La familia Egas o Cueman, de escultores y arquitectos hispanoflamencos de finales del gótico y comienzos del renacimiento.